Antoine Rault (1965) – scrittore e drammaturgo francese
 Claude Rault (1940) – vescovo cattolico francese
 Dominique Rault (1971) – ex ciclista su strada francese
 Jean-François Rault (1958) – ex ciclista su strada francese
 Lucien Rault (1936) – mezzofondista francese
 Victor Rault (1911-1969) – politico francese